Ramsay peut désigner :

Patronyme 

 Al Ramsay (1924-), dirigeant australien de basket-ball ;
 Alana Ramsay (1994-), skieuse alpine handisport canadienne ;
 Alison Ramsay (1959-), joueuse britannique de hockey sur gazon ;
 Alan Ramsay (1895-1973), militaire australien ;
 
 Anders Edvard Ramsay (1799-1877), général d'armée finlandais ;
 Andrew Ramsay (1814-1891), géologue écossais ;
 Andrew Michael Ramsay, dit le chevalier de Ramsay (1686-1743), écrivain et philosophe français d'origine écossaise ;
 Anne Ramsay (1960-), actrice américaine ;
 Arnaud Ramsay (1972-), journaliste sportif français ;
 Arthur Ramsay (1878-1928),  comte de Dalhousie, militaire et pair d'Écosse ;
 Arthur Rickhard Ramsay (1838-1915), major général finlandais ;
 August Ramsay (1859-1943), mathématicien, homme politique et banquier finlandais ;
 Beattie Ramsay (1895-1952), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Sir Bertram Ramsay (1883-1945), amiral britannique ;
 Bruce Ramsay (1966-), acteur canadien ;
 Bruce Ramsay (1969-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Charles Alois Ramsay (1617-1689), auteur d'une méthode de sténographie ;
 Charles Maule Ramsay (1859-1936), officier Britannique et député du Parti libéral unioniste ;
 Charles Ramsay (), hockeyeur américain ;
 Craig Ramsay (1951-), joueur de hockey sur glace professionnel canadien ;
 Daniel Ramsay (1984-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Edward Pierson Ramsay (1842-1916), ornithologue australien ;
 Georg Edvard Ramsay (1834-1918), général d'armée finlandais ;
 
 Gordon Ramsay (1966-), cuisinier britannique ;
 Jack Ramsay (1925-2014), entraîneur américain de basket-ball ;
 James Ramsay (1916-1986), officier de marine australien ;
 James Ramsay (1948-),  comte de Dalhousie, homme politique et noble de la pairie d'Écosse ;
 
 Josh Ramsay, chanteur canadien du groupe Marianas Trench ;
 Karl August Ramsay (1791-1855), sénateur finlandais ;
 Lynne Ramsay (1969-), réalisatrice britannique ;
Meta Ramsay (1936-), femme politique britannique ;
 Natacha Ramsay-Levi (1980-), styliste française ;
 Rob Ramsay (1986-), acteur canadien ;
 Robert George Wardlaw Ramsay (1852-1921), ornithologue britannique ;
 William Ramsay (1852-1916), chimiste britannique ;
 William Mitchell Ramsay (1851-1939), archéologue écossais.

Fiction 
 Mr et Mrs Ramsay, protagonistes principaux de La Promenade au phare de Virginia Woolf ;

Pseudonyme 

 Diana Ramsay, femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;

Autres 
 Ramsay, maison d'édition française ;
 Ramsay Générale de Santé, groupe français d'hospitalisation privée.

Patronyme écossais